Сви́слочский сельский Совет — сельский Совет на территории Осиповичского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Сельсовет находится в восточной части района и граничит с Гродзянским, Липенским, Ясенским сельскими и Елизовским поселковым Советами.
Административный центр — агрогородок Свислочь, расположенная в 26 км от Осипович.

Промышленность и сельское хозяйство 
В настоящее время на территории сельсовета расположены:
 СПК «Колхоз „Восход“»
 СПК «Колхоз „Березина“»
 ЧУП "Детский санаторий «Свислочь» — санаторий республиканского значения, круглогодично принимает для оздоровления более 3,5 тысяч посетителей. Специализируется на лечении заболеваний органов дыхания и пищеварения.

Социальная сфера 
Средняя и базовая школы, Дом ветеранов, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, два Дома культуры, два комплексно-приемных пункта.

Знаменитые земляки 
 Петр Федорович Яновский, 1933 г.р. — белорусский спортсмен, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный тренер Беларуси, судья республиканской категории
 Анатолий Демьянович Кунцевич, 1934 г.р. — российский физико-химик, академик Российской Академии наук, Герой Социалистического труда

Состав 
Свислочский сельсовет включает следующие населенные пункты:
 Буда — деревня.
 Вязычин — деревня.
 Голынка — деревня.
 Копча — деревня.
 Красное — агрогородок.
 Новоселки — деревня.
 Палицкое — деревня.
 Притерпа – деревня.
 Свислочь — агрогородок.
 Слобода — деревня.
 Столяры — деревня.
 Углата — деревня.
 Чучье — деревня.
 Шейпичи — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Баранцы
 Корма

См. также 
 Осиповичский район

Примечания

Ссылки 
  Осиповичский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Осиповичского района